Калерас има више значења:

 Калерас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Калерас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику